

Населені пункти та їхні частини
 Наґурник — село в гміні Марцишув Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Наґурник — село в гміні Сецехув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Наґурник — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві

Примітки